Franciszek Bujak (1852–1915) – sędzia, poseł do austriackiej Rady Państwa, radny miasta Krakowa 
 Franciszek Bujak (1875–1953) – historyk, wykładowca, polityk
 Franciszek Bujak (1896–1975) – narciarz, olimpijczyk